Jaraba jelentései:
Jarabó (1899-ig Jaraba) község Szlovákiában
Jaraba, község Spanyolországban